

Geografia

Italia 
 Zena – torrente nella città metropolitana di Bologna
 Zena – frazione di Pianoro, provincia di Bologna
 Zena – frazione di Carpaneto Piacentino, provincia di Piacenza
 Zena – Genova in lingua ligure

Stati Uniti d'America 
 Zena – census-designated place della Contea di Ulster, New York
 Zena – census-designated place della Contea di Delaware, Oklahoma

Persone 
 Remigio Zena – pseudonimo di Gaspare Invrea, scrittore italiano
 Zena – cantante bielorussa

Trasporti
 Zena – casa automobilistica attiva a Genova dal 1906 al 1908

Altri progetti